EFM steht als Abkürzung für:

 Eight-to-Fourteen-Modulation, Leitungscode zur Datenaufzeichnung auf optischen Datenträgern
 Eldorado FM, Schweizer Hip-Hop-Crew
 Elektrofeldmeter, Gerät zur Messung der elektrischen Feldstärke
 Elektronisches Fahrgeldmanagement, siehe Kompetenzcenter Elektronisches Fahrgeldmanagement
 Enhanced Fighter Maneuverability, siehe Eurofighter Typhoon #Beginn der Entwicklung
 Enterprise Feedback Management, Unternehmenssoftware
 Ethernet in the First Mile, Ethernet-Protokoll
 European Film Market, siehe Internationale Filmfestspiele Berlin #European Film Market
 European Fruit Magazine, Fachzeitschrift für Obstbauern

Efm steht als Abkürzung für:

 Erntefestmeter, siehe Festmeter #Weitere Holzmaße auf Basis des Festmeters

Abkürzung